Куликовская волость — историческая административно-территориальная единица Богучарского уезда Воронежской губернии с центром в слободе Куликовка.

По состоянию на 1880 год состояла 4 поселений и 4 сельских общин. Населения — 6342 лица (3056 мужского пола и 3286 — женской), 813 дворовых хозяйств.

Поселения волости на 1880 год:
 Куликовка (Копачевка) — бывшая государственная слобода при реке Белая за 80 верст от уездного города, 1701 лицо, 242 двора, православная церковь, школа, почтовая станция, 28 ветряных мельниц, 2 ярмарки в год.
 Бондаревка — бывшая государственная слобода, 2630 человек, 317 дворов, православная церковь, лавка, 33 ветряных мельницы, ежегодная ярмарка.
 Жилина — бывшая государственная слобода при реке Овчинная, 1487 человек, 195 дворов, православная церковь, 25 ветряных мельниц, 2 лавки, 2 ярмарки в год.
По данным 1900 года в волости насчитывалось 5 поселений с преимущественно украинским населением, 4 сельских общества, 164 здания и учреждения, 1042 дворовых хозяйства, население составляло 7510 человек (3799 мужского пола и 3711 — женского).

В 1915 году волостным урядником был Филипп Андреевич Прачов, старшиной был Павел Федорович Онофрієнков, волостным писарем — Александр Данилович Даниленко.

Примечания

Источники 
 рус. дореф. Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комитета. Выпускъ I. Губерніи Центральной земледѣльческой области. — СанктПетербургъ, 1880. — VI + 413 с.